
Termin -{CGT}- ima više značenja.

 Genetički kod za arginin
 Kombinatorna teorija igre
 Cistein transaminaza, enzim